Badumna är ett släkte av spindlar. Badumna ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Badumna